Pietrafitta – comune della provincia di Cosenza
 Pietrafitta – frazione di Castellina in Chianti, in provincia di Siena
 Pietrafitta – frazione di Piegaro, in provincia di Perugia
 Pietrafitta – località di San Gimignano, in provincia di Siena